Colville může znamenat:

 Colville (Nový Zéland) — město na poloostrově Coromandel Novém Zélandu
 Colville (USA) — město ve státě Washington USA

 Colville (jezero) — jezero v Kanadě
 Colville (řeka na Aljašce) — řeka na Aljašce USA
 Colville (řeka ve státě Washington) — řeka ve státě Washington USA
 Colville (záliv) — záliv na Novém Zélandu
 Colville (kanál) — průliv na Novém Zélandu